Владимир Никишин:
 Никишин, Владимир Николаевич (ум. 2022) — российский военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Никишин, Владимир Олегович (род. 1974) — российский историк-антиковед.